Mistrzostwa Świata Par Mieszanych w Curlingu 2009 odbyły się we włoskiej miejscowości Cortina d’Ampezzo między 18 a 26 kwietnia w Stadio del ghiaccio. Tytuł mistrza świata obronili Irene Schori i Toni Müller ze Szwajcarii pokonując w finale Węgrów 7:4, brązowe medale wywalczyli Kanadyjczycy. Polska zajęła 8. miejsce.

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja

Playoff

Finał
25 kwietnia 2009, 12:00

Mały finał
25 kwietnia 2009, 12:00

Półfinały
24 kwietnia 2009, 18:00

Challenge
1.
24 kwietnia 2009, 9:00

2.
24 kwietnia 2009, 13:00

Tie-breaker
23 kwietnia 2009, 19:00

Round Robin

Sesja 1.
19 kwietnia 2009, 8:00

Sesja 2.
19 kwietnia 2009, 11:15

Sesja 3.
19 kwietnia 2009, 14:30

Sesja 4.
19 kwietnia 2009, 17:45

Sesja 5.
19 kwietnia 2009, 21:00

Sesja 6.
20 kwietnia 2009, 8:00

Sesja 7.
20 kwietnia 2009, 11:15

Sesja 8.
20 kwietnia 2009, 14:30

Sesja 9.
20 kwietnia 2009, 17:45

Sesja 10.
20 kwietnia 2009, 21:00

Sesja 11.
21 kwietnia 2009, 8:00

Sesja 12.
21 kwietnia 2009, 11:15

Sesja 13.
21 kwietnia 2009, 14:30

Sesja 14.
21 kwietnia 2009, 17:45

Sesja 15.
21 kwietnia 2009, 21:00

Sesja 16.
22 kwietnia 2009, 8:00

Sesja 17.
22 kwietnia 2009, 11:15

Sesja 18.
22 kwietnia 2009, 14:30

Sesja 19.
22 kwietnia 2009, 17:45

Sesja 20.
22 kwietnia 2009, 21:00

Sesja 21.
23 kwietnia 2009, 8:00

Sesja 22.
23 kwietnia 2009, 11:15

Sesja 23.
23 kwietnia 2009, 14:30

Bibliografia 
 

2009
2009 w curlingu
2009 we Włoszech
Zawody sportowe we Włoszech
Curling we Włoszech
Wenecja Euganejska